U.S. National Championships 1921 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1921 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 9–19 września, na kortach Germantown Cricket Club w Filadelfii, natomiast kobiety w dniach 15–20 sierpnia, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills.

Była to czterdziesta pierwsza edycja turnieju męskiego i trzydziesta piąta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

US Open według lat
1921 w tenisie ziemnym